Конструктор (програмування)
 Конструктор (професія)
 Конструктор (іграшка)